Spasovo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kulen Vakuf, ort, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Spasovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Tjirpan, 
 Spasovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo,